Fuensanta hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
 Fuensanta (nombre), nombre femenino.
 Fuensanta Coves Botella (1961), política española.

Lugares en España 
 Fuensanta (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
 La Fuensanta (Valencia), barrio de la ciudad de Valencia, en la provincia de Valencia.
 Barrio del Marqués de la Fuensanta, en Palma de Mallorca, provincia de las Islas Baleares.
 Complejo Deportivo La Fuensanta, en la ciudad de Cuenca.

Localidades
 Fuensanta (Barcelona), localidad del municipio de Cornellá de Llobregat, provincia de Barcelona.
 Fuensanta (Cádiz), localidad del municipio de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz.
 Fuensanta (Granada), localidad del municipio de Pinos Puente, provincia de Granada.
 Fuensanta de Martos, municipio de la provincia de Jaén.
 Fuensanta, municipio de la provincia de Albacete.
 La Fuensanta (Albacete), localidad del municipio de Peñas de San Pedro, provincia de Albacete.
 La Fuensanta (Huércal-Overa), localidad del municipio de Huércal-Overa, provincia de Almería.
 La Fuensanta (Lorca), localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 La Fuensanta (Málaga), localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga.
 La Fuensanta (Moratalla), despoblado del municipio de Moratalla, Región de Murcia.
 La Fuensanta (Níjar), localidad del municipio de Níjar, provincia de Almería.
 La Fuensanta-Villa Inés, localidad del municipio de Huércal de Almería, provincia de Almería.

Religión
 Virgen de la Fuensanta, advocación de la Virgen María.
 Virgen de la Fuensanta (Murcia), Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona principal de la ciudad de Murcia.
 Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, templo en honor a esta virgen situado en la Región de Murcia.
 Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Córdoba (España).
  Parroquia Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, en Córdoba (España).